Neue Schule steht für:

 Schulgebäude Pesterwitzer Straße 23, Gebäude im Stadtteil Wurgwitz von Freital, Sachsen
 Neue Schule Hamburg, allgemeinbildende Schule in Hamburg-Rahlstedt

Siehe auch:
 Neue Frankfurter Schule, Gruppe von Schriftstellern und Zeichnern
 Neue Leipziger Schule, Strömung der Malerei
 Şcoala nouă, "neue Schule" junger Historiker um Gheorghe Brătianu gegen die von Nicolae Iorga geprägte rumänische Geschichtswissenschaft
 Wiener Schule (Moderne) (Neue Wiener Schule), Gruppe von Komponisten